Cette page contient les pages d'homonymie de Madore et Madoré.

Patronyme 

 Joseph Alexandre Camille Madore (1858-1906), avocat et homme politique fédéral du Québec.

 Henri Madoré (1928-1988), chanteur réunionnais.
 Hervé Madoré (né en 1953), céiste français.
 Mathurin Madoré (né en 1996), kayakiste français.

Voir aussi 
 Arp-Madore 1, un amas globulaire situé dans la constellation de l'Horloge